Narciarski bieg indywidualny kobiet na 10 km techniką dowolną został przeprowadzony 15 lutego i był pierwszą żeńską konkurencją podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 roku. Zawody odbywały się na trasach w Whistler Olympic Park, a przystąpiło do nich 78 zawodniczek z 36 państw. Tytułu mistrzyni olimpijskiej broniła Kristina Šmigun-Vähi. Zmagania rozpoczęły się o godzinie 10:00 czasu lokalnego (UTC-9), tj. o 19:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Poszczególne zawodniczki startowały pojedynczo w odstępach co 30 sekund, a tryumfatorką zostawała ta, która pokona trasę w najkrótkszym czasie. Tytuł zwyciężczyni przypadł 22-letniej Szwedce Charlotte Kalla.

Wyniki

Bibliografia 

 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010